Ödgarten ist der Ortsname von

 Ödgarten (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Ödgarten (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Ödgarten (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Ödgarten (Schwarzach bei Nabburg), Ortsteil der Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern